General John Regan – film del 1921 diretto da Harold M. Shaw
General John Regan – film del 1933 diretto da Henry Edwards
General John Regan – film del 1938 prodotto dalla BBC